Gl ima več pomenov:

GL 
 kratica za Good Luck v angleški konverzaciji na internetu ....
 Glarus, Kanton v Švici
 oznaka za Gej-Lezbo
 OpenGL
Gwardia Ludowa - Poljska odporniška skupina med drugo svetovno vojno

Gl oz. Gl. 
 kratica za Glej (oz. Glej tudi) na začetku stavka
 kratica za Grenlandijo (ISO 3166-1 alpha-2)

gl oz. gl. 
 ISO 639 alpha-2, oznaka za galicijščino,
 kratica za glej (oz. glej tudi) na začetku stavka piši Gl.

Glej tudi 

Kratice